Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2007 состоялся в городе Пекин (Китай) с 19 по 24 ноября 2007 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Новой Зеландии, победившая в матче за 3-е место сборную Японии.

В женском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Китая. Серебряные медали выиграла сборная Японии, победив в матче за 2-е место сборную Республики Корея.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2008. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучших женских команды; соответственно, её получили мужские сборные Китая и Австралии, а также женские сборные Китая и Японии.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 2—3 места.

Плей-офф 
Поскольку по соглашению всех участников турнира сборная Китая заняла 1-е место, то проводился только матч за определение обладателей 2-го и 3-го места.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2007
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Спорт в Китае в 2007 году
Ноябрь 2007 года